Это список знаменосцев, которые представляли Украину на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

Примечания

См. также 
 Украина на Олимпийских играх